XXXII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Минске по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Александр Дыбман. На втором месте Александр Балякин, на третьем месте Николай Мищанский.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1986
Спортивные соревнования в Минске
1986 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1986 году
Спорт в Белоруссии в 1986 году
Соревнования по шашкам в Белоруссии